Луї Жак Тенар (1777—1857) — французький хімік, член Паризької АН.

 Ла-Лутьєр-Тенар — муніципалітет у Франції, в регіоні Шампань-Арденни, департамент Об.